Longone ist der Familienname folgender Personen:
 Janice Longone (1933–2022), US-amerikanische Historikerin und Kochbuchsammlerin

Longone steht für:

 Longone al Segrino, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Como in der Lombardei
 Longone Sabino, eine Gemeinde in der Provinz Rieti in der italienischen Region Latium